Der Begriff Ochil steht für:

 Ochil (Wahlkreis, Schottland), einen ehemaligen Wahlkreis für das Schottische Parlament
 Ochil (Wahlkreis, Vereinigtes Königreich), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus

Siehe auch:
 Ochil Hills